Nehren může představovat následující německé obce:

 Nehren (Bádensko-Württembersko) – obec v zemském okrese Tübingen ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Nehren (Porýní-Falc) – obec v zemském okrese Cochem-Zell ve spolkové zemi Porýní-Falc